Scooby-Doo! Unmasked — игра по мотивам мультфильмов о Скуби-Ду. Первая игра серии для Nintendo DS, где есть несколько мини-игр для сенсорного экрана.

Геймплей 
Игрок управляет Скуби-Ду, чтобы побеждать врагов и собирать улики для Велмы. Скуби может одеваться в разные костюмы, которые могут дать ему различные суперспособности, такие как кунг-фу и летать как летучая мышь. Без использования этих костюмов некоторые уровни не удастся пройти до конца. Это третья игра с участием Скуби-Ду, в которой используется закадровый смех.

Сюжет 
Скуби-Ду и команда посещают кузена Фреда Джеда на его заводе «Чудовищный Страх и магия». Как только они приехали, команда замечает что Джед пропал, а его аниматроны сошли с ума. Уинслоу Стэнтон говорит им, что Джед — вор и украл его маббер и аниматронов. Скуби и команда отправляются на поиски Джеда в различные районы и города.

Персонажи и враги 

 Скуби-Ду () — знаменитый трусливый немецкий дог. Игрок берет на себя управление им на протяжении всей игры. Его озвучил Скотт Иннес.
 Норвилл «Шэгги» Роджерс () — всегда голодный тощий парень, сопроводитель Скуби на нескольких уровнях (только в начале). Игрок может принести Шегги разные продукты которые можно найти в игре, для дополнительних жизней. Его тоже озвучил Скотт Иннес.
 Фред Джонс () — он ищет своего двоюродного брата Джеда, утверждая, что его двоюродный брат не является ни вором, ни преступником. Его озвучивает Фрэнк Уэлкер.
 Дафна Блейк () — главная модница в команде, её всегда похищают во всех уровнях игры. Её озвучивает Грей Делайла.
 Велма Динкли () — когда игрок собирает улики, он должен одавать их Велме, которая будет оценивать улики, и открывать новые области в уровне. Велма ненавидит терять свои очки, но всегда их теряет. Её озвучивает Минди Кон.
 Уинслоу Стэнтон () — создатель маббера, который может быть сделан из ничего. Он обвиняет Джеда в краже его аниматронов и маббера, отправляя Скуби и команду в Чайна-таун, где Джед может быть доставлял аниматронов и маббер. Его озвучивает Адам Уэст.
 Марси () — женщина, которая помогла Стэнтону создать маббер. О ней не так много известно. Её озвучивает Грей Делайла.
 Джед () — потерявшиеся двоюродный брат Фреда, и сотрудник «Чудовищного Страха и магии». Его озвучивает Крис Эдгерли.
 Мэгги Кси () — женщина, возглавлявшая китайский Новый год. Она предупреждает Скуби и команду, и советует покинуть китайский квартал. Она часто исчезает, что делает её несколько подозрительной. Её озвучивает Ким Маи Гуест.
 Хо Фонг () — малоизвестный загадочный человек, который утверждает, что владеет магазином антиквариата в Китайском квартале. Его озвучивает Фред Татаскиоре.
 Элвин Винер () — по собственному признанию, величайший фанат Вампира гитары. Висит около Рокин’парк горки, в надежде мельком увидеть своего кумира. Его озвучивает Крис Эдгерли.
 Никки Старлайт () — бывшая подруга Вампира гитары, она является одним из немногих людей, которые знают тайну его личности. Её озвучивает Ким Маи Гуест.
 Дама Нелли Виванте () — куратор обновленной Естественной истории Амузея, которая страдает от нападения чудовищного пещерного человека. Её озвучивает Сюзанна Блэйксли.
 Профессор Стокер () — недовольный профессор работающий в Амузее. Его озвучивает Фрэнк Уэлкер.
 Джо Гримм () — начальник службы безопасности Амузея. Его озвучивает Фред Татаскиоре.

Призраки 
 Цзэнь То — мощный дух, терроризирует китайский квартал, управляет летающим драконом. Он накладывает проклятие на тех, кто бросает ему вызов. Его озвучивает Фред Татаскиоре.
 Китайский Зомби — призрачный приспешник Цзэнь То.
 Вампир гитары — таинственная рок-звезда, призрак который сейчас якобы терроризирует его рок-н-тематический парк развлечений. Его озвучивает Крис Эдгерли.
 Пещернный Человек — призрак пещерного человека, который часто посещает Амузей. Его озвучивает Фред Татаскиоре.
 Призрак Птеродактиля — призрак древнего птеродактиля. Он является общим врагом в музейных уровнях. Есть две версии птеродактилей: обычные зелёные и оранжевые, которые дышат огнём, и гигантский огнедышащий Дух Птеродактиля который является финальным боссом. Его озвучивает Крис Эдгерли.
 Девушка Рок-звезда — механическая женщина, которая может дышать огнём. Первоначально они были созданы, чтобы играть музыку Вампира гитары в его видеоклипе.
 Ниндзя — таинственные роботы, которые могут появиться из ниоткуда, и бросать сюрикены.
 Призрак Клоуна — клоун, который является миньоном Вампира гитары, который появляется в уровнях цирка, как общий враг. В титрах обозначен как «Клоун Жонглёр». Его озвучил Крис Эдгерли.
 Призрак Чёрного Рыцаря — призрак, в старых доспехах. Он является общим врагом в музейных уровнях. Его озвучивает Фред Татаскиоре.
 10000 Вольтный Призрак — призрак, состоящий из чистой электрической энергии. Его озвучивает Крис Эдгерли.
 Кунг-фу девушка — робот, который может растягивать волосы на большие расстояния. Кроме того, она атакует, размахивая веером.

Миры 
В Scooby Doo! Unmasked, есть 5 миров/уровней:

 Мир 1: Чудовищный Страх и магия — киностудия, которая кажется заброшеной.
 Мир 2: Чайнатаун — заброшенный китайский квартал, которым правит Дзен Туо и его дракон.
 Мир 3: Рокн-н-роллер Кост лэнд — парк аттракционов, которым правит Вампир гитары, рок-звезда, делающий аниматронов злыми и может испускать электрические импульсы от гитары.
 Мир 4: Музей естественной истории — музей, где скрываются монстры и пещерный человек.
 Мир 5: Возвращение в «Чудовищный Страх и магия» — финальная битва. Уинслоу Стэнтон и армия маббер монстров взяли контроль над студией.

Отзывы 

Scooby-Doo! Unmasked получила средние оценки критиков.

Примечания

Ссылки 
 Scooby-Doo! Unmasked на сайте GameSpot
 Scooby-Doo! Unmasked на сайте IGN

Компьютерные игры 2005 года
Игры для Nintendo DS
Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Игры Scooby-Doo
Платформеры
Игры с сел-шейдерной анимацией
Компьютерные игры, разработанные Behaviour Interactive